A 671-es jelzésű regionális autóbusz Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136. és Ráckeve, HÉV-állomás között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 136.végállomás||31
|align=left|
|-
|1||Dömsöd, Pósa Lajos utca||30
|align=left|
|-
|2||Dömsöd, vasútállomás elágazás||29
|align=left|
|-
|3||Dömsöd, Kossuth Lajos utca 9.||28
|align=left|
|-
|6||Apaji Állami Gazdaság sertéshízlalda||25
|align=left|
|-
|10||Szürük tanya||21
|
|-
|13||Kiskunlacháza, ráckevei elágazás||18
|align=left|
|-
|16||Kiskunlacháza, Szociális otthon||15
|align=left|
|-
|20||Peregi hídfő||11
|align=left|
|-
|∫||Ráckeve, Strand||10
|
|-
|22||Ráckeve, Sportpálya||8
|
|-
|24||Ráckeve, Strand||∫
|
|-
|26||Ráckeve, Szent István tér||5
|align=left|
|-
|28||Ráckeve, Hídfő||3
|align=left|
|-
|∫||Ráckeve, Sas köz||2
|align=left|
|-
|30||Ráckeve, Gimnázium||1
|align=left|
|-
|31||Ráckeve, HÉV-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Ráckeve autóbuszvonalai
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Dömsöd autóbuszvonalai